Le Championnat du monde 1999 organisé par la Fédération internationale des échecs s'est déroulé en juillet et en août 1999 à Las Vegas.
Le championnat du monde a été remporté par le Russe Aleksandr Khalifman,  mondial au classement Elo de juillet 1999.

La formule adoptée était un tournoi à élimination directe avec cent participants. Les 24 premiers joueurs au classement Elo firent leur entrée dans le tournoi lors du deuxième tour.
Le tenant Anatoli Karpov refusa de participer, de même que Garry Kasparov, champion du monde . Le finaliste du championnat du monde 1998, Viswanathan Anand, qui était en négociation avec Kasparov, ne participait pas non plus. Vladimir Kramnik, qui avait boycotté le championnat du monde de 1998, était présent et fut éliminé en quart de finale par Michael Adams.

Participants 

Amir Bagheri et Imad Hakki furent absents pour des raisons de visa.

Déroulement du championnat 

Il y avait 100 participants initialement. En huitième et quart de finale, les matchs comportent deux parties lentes, avec départage éventuel en deux parties semi-lentes, puis deux parties blitz. 
En demi-finales, le nombre de parties lentes est porté à quatre. En finale, le nombre de parties lentes est de six.

Tableau final

Sources 
  World Chess Championship 1999 Rondes 1 à 4 (Mark Week)
  World Chess Championship 1999 Rondes 4 à 7

Notes et références 

1999
Août 1999
Echecs
Événement à Las Vegas